Соместезия — это обобщённое понятие кожных чувств, таких, как ощущения давления, тепла, холода, боли, щекотки, положения конечностей и так далее.

Суть 
Соместезия является образцом взаимосвязи анализаторов, которые представляют собой целую систему.

Схема взаимодействия анализаторов изучена не полностью, однако известно, что изменение, к примеру, появление раздражения в одном из анализаторов, непосредственно влияет на остальные анализаторы.

Соместезия считается чувственной основой самосознания, названной русским физиологом И. М. Сеченовым «сенсорным источником личности».

Соместезия передаётся в центральную нервную систему (ЦНС) по проводящим путям, которые включают в себя три нейрона.

К расстройствам соместезии относятся: анестезия, гипостезия (понижение чувствительности) гиперстезия (повышение чувствительности), дизестезия (извращенная чувствительность), термалгезию (восприятие тепла как боли) и так далее.

См. также 
 Синестезия
 Физиология

Примечания

Литература 
 Ананьев Б. Г.. Психология и проблемы человекознания (Первое издание). 1976
 Большой психологический словарь.— М.: Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003.

Психология восприятия
Физиология нервной системы
Центральная нервная система